Tour Elithis peut faire référence à :
 Tour Elithis, immeuble de bureaux à Dijon,
 Tour Elithis Arsenal, immeuble de logement et de bureaux à Dijon.
 Tour Elithis Danube, immeuble de logement et de bureaux à Strasbourg.